

Перші Сіньяли — присілок, Красноармійський район, Чувашія
 Перші Сіньяли — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія

Див. також 
 Другі Сіньяли
 Сіньяли